Die A Grupa 1975/76 war die 52. Spielzeit der höchsten bulgarischen Fußballspielklasse. Die Saison begann am 9. August 1975 und endete am 5. Juni 1976.

Meister wurde ZSKA Sofia.

Modus 
Die 16 Mannschaften spielten an insgesamt 30 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Am Saisonende stiegen die beiden Tabellenletzten in die B Grupa ab.

Teilnehmer

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. Fairplay

Kreuztabelle

Weblinks 
 Liste der Bulgarischen Fußball-Meister bei rsssf.com

Einzelnachweise 

1975
Fußballsaison 1975/76